Giano Della Bella – politico italiano
 Paolo della Bella – artista italiano
 Paolo Della Bella – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero naturalizzato italiano
 Stefano della Bella – incisore italiano